Nom donné traditionnellement au premier des vaisseaux de la Marine royale de par sa taille et l'importance de son artillerie, du milieu du  au début du .

Les différents Royal-Louis 
Six bâtiments se succédèrent ainsi, tous vaisseaux à trois-ponts de prestige destinés à montrer le prestige royal et sa puissance militaire sur mer : 

 Le Royal Louis  (1668)
 Le Royal Louis  (1692)
 Le Royal Louis  (1743)
 Le Royal Louis  (1759)
 Le Royal Louis  (1780)
 L'Impérial (1811) rebaptisé Royal Louis en  (lorsque Napoléon revient au pouvoir il est retrouve son nom d'origine, L'Impérial en , avant de redevenir le Royal Louis en .

« Si les six Royal-Louis ont eu dans l'ensemble une carrière assez peu glorieuse, leurs dimensions et leur somptuosité témoignent néanmoins d'un savoir-faire des constructeurs du royaume. » (Grégoire Gasser).

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 
.

Lien interne 
 Liste des vaisseaux français

Liens externes 
 Les vaisseaux à trois-ponts français du XVIIIème siècle, , rédigé par Nicolas Mioque sur son blog Trois-Ponts.
 Les Royal Louis de la marine française, , rédigé par Nicolas Mioque sur son blog Trois-Ponts.
 Vaisseaux de ligne français de 1682 à 1780, liste tenue par Ronald Deschênes sur le site agh
Nom de bateau de la Marine française